Folker bezeichnet:

 Folker bzw. Volker, deutscher männlicher Vorname
 Folker (Zeitschrift), deutsche Musikzeitschrift
 Folker (Software), Software zur Transkription verbaler Kommunikation, siehe Transkription (Sozialwissenschaften)

Siehe auch:

 Folcker